Sluneční stát má více významů:
 Sluneční stát (utopie) – Sluneční stát (lat. Civitas solis) je dílo italského humanisty 17. století, Tommase Campanellu. 
 Sluneční stát (film) – Sluneční stát aneb hrdinové dělnické třídy je česko-slovenský film, který se odehrává na periferii Ostravy.